Amauri Carvalho de Oliveira, noto come Amauri – ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Thiago Carvalho de Oliveira – calciatore brasiliano
 Wanderson Carvalho de Oliveira – calciatore brasiliano